Richard Yates, Sr. : homme politique américain (1818-1873)
 Richard Yates, Jr. : homme politique américain (1860-1936), fils de Richard Yates, Sr.
 Richard Yates (auteur) : écrivain américain (1926-1992)
 Richard Yates (athlète) : athlète britannique